Домпу:

 Домпу — округ в провинции Западные Малые Зондские острова, Индонезия;
  — административный центр одноимённого округа;
  — историческое государство на острове Сумбава, Индонезия.